Seekopf är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Bludenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Seekopf är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km. Seekopf ligger vid sjön Lünersee. Den ingår i Rätikon.

Terrängen runt Seekopf är huvudsakligen bergig. Den högsta punkten i närheten är Rätikon,  meter över havet,  km väster om Seekopf. Närmaste större samhälle är Bludenz,  km nordost om Seekopf. 

Trakten runt Seekopf består i huvudsak av gräsmarker. Runt Seekopf är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Rätikon (bergskedja i Österrike)
Berg i Vorarlberg
Berg i Österrike 2000 meter över havet eller högre